Concerto per violino e orchestra n. 3 – composizione di Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto per violino e orchestra n. 3 – composizione di Niccolò Paganini